Barbara Howard peut se référer à plusieurs personnes :

 Barbara Howard (1920-2017), athlète canadienne ;
 Barbara Howard (1926-2002), peintre, graveuse sur bois, dessinatrice, relieuse et designer canadienne.